The Man Who Fell to Earth (boek), een boek uit 1963 van Walter Tevis
 The Man Who Fell to Earth (1976), een film uit 1976 van Nicolas Roeg gebaseerd op dit boek
 The Man Who Fell to Earth (1987), een tv-film uit 1987 van Bobby Roth gebaseerd op dit boek

 The Man Who Fell to Earth (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022